Pomník Jurije Gagarina je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

 Pomník Jurije Gagarina (Bělehrad) – Gagarinova ulice 
 Pomník Jurije Gagarina (Heráklion)
 Pomník Jurije Gagarina (Kalkata) – v platetáriu Birla
 Pomník Jurije Gagarina (Karlovy Vary) – socha u letiště
 Pomník Jurije Gagarina (Londýn) – socha u oblouku Admirality Arch (kopie sochy v Moskvě)
 Pomník Jurije Gagarina (Londýn, Greenwich) – socha u Královské greenwichské observatoře
 Pomník Jurije Gagarina (Moskva) – Leninsky prospekt 
 Pomník Jurije Gagarina (Záhřeb) – park Tresnjevka